Henryk Weyssenhoff
 Jan Weyssenhoff (fizyk)
 Jan Weyssenhoff (generał)
 Józef Weyssenhoff (pisarz)
 Józef Weyssenhoff (publicysta)
 Teresa Weyssenhoff